OS X Lion (версия 10.7) — операционная система для персональных компьютеров и серверов, разработанная Apple; восьмая по счету версия OS X. У Lion более 250 новых функций.

Продажи финальной версии начались 20 июля — в третьем квартале 2011 года, как и было объявлено заранее. Операционная система доступна в Mac App Store, за определенную плату — $29,99 (~877 рублей). 30 июня 2021 года плата за систему была отменена. Корпорация Apple сообщила о продаже более 1 миллиона копий OS X Lion в первый же день его продаж.

Аппаратная поддержка 
Первая версия операционной системы Mac OS с изначальной поддержкой команды TRIM для SSD накопителей (в Mac OS X 10.6 поддержка команды TRIM появилась только после выхода обновления 10.6.6 — в момент выпуска первых MacBook Pro с предустановленными SSD накопителями). Стоит заметить, что команду TRIM в Mac OS X поддерживают только SSD накопители Apple, SSD накопители сторонних производителей не поддерживают команду TRIM в Mac OS X в силу искусственно созданных программных ограничений. Но на сегодняшний день найдено решение для самостоятельного включения команды TRIM в Mac OS X 10.6.6 Snow Leopard (или выше) и Mac OS X 10.7 Lion (или выше) для всех SSD накопителей поддерживающих команду TRIM на уровне «железа».

Системные требования 
 Процессор x86-64 (Mac с процессором Core 2 Duo или лучше)
 DVD-дисковод (или Удаленный диск), USB или Firewire. На DVD-диске есть дополнительные программы (однако, в феврале-апреле 2011 года предварительная версия может быть установлена непосредственно из его образа диска на локальном или сетевом жестком диске)
 2 Гб ОЗУ

Новшества по сравнению с 10.6 
Большинство нововведений были анонсированы на «Back to the Mac», однако будут открыты к выпуску релиза.

 Адресная книга — теперь используется интерфейс, схожий с iPad-версией. Введена поддержка Yahoo! и FaceTime.
 iCal — обновленный пользовательский интерфейс, поддержка Full-Screen(полноэкранного) режима
 Emoji — введена поддержка уникальных иконок Emoji.
 Resume — приложения открываются на том же месте, где пользователь закрывает его.
 Mac App Store — магазин приложений, который создан по образцу App Store под iOS. Как и в мобильной iOS, это обеспечит возможность для клиентов открывать программы одним нажатием кнопки установки и одной кнопкой обновлять все или выбранные уже установленные приложения. Mac App Store был выпущен для Mac OS X Snow Leopard 6 января 2011 и был в комплекте с Mac OS X 10.6.6.
 Launchpad — панель с иконками приложений, которые можно организовывать и объединять в папки.
 Полноэкранный режим — новая версия Mac OS X позволяет работать с развернутыми на весь экран приложениями, при этом пользователю доступна возможность переключения между окнами запущенных программ и в обычном режиме просмотра.
 Mission Control — просмотр текущих приложений, интеграции других Mac OS функций, включая Exposé, Spaces, Dashboard, и полноэкранные приложения.
 Multi-touch жесты как в iOS (поддерживаются Magic Mouse, Magic Trackpad и MacBook Late 2009 и новее).
 Auto Save — автоматическое сохранение документов, поэтому пользователям не придется беспокоиться о ручном управлении документами.
 Game Center — компьютерная версия Game Center в iOS.
 Функция «Возобновить» — функция автоматического восстановления приложений до того состояния, в котором они находились на момент выключения или перезагрузки компьютера или же на момент выхода из программы.
 Скрывающиеся скроллбары — полосы прокрутки будут находиться в области содержания окна и скрываться когда прокрутка не происходит (как в iOS).
 iChat теперь поддерживает вход в Yahoo! Messenger. Пользователи с помощью iChat могут общаться с другими пользователями, использующие Yahoo! аккаунты.
 TextEdit получил новую графическую панель с возможностью выбора шрифта и выделения текста. TextEdit также поддерживает автоматическое сохранение файлов.
 Lion Recovery Disk Assistant — функция восстановления системы. Позволяет восстанавливать диски и переустанавливать ОС без физического диска.
В данной версии OS X заимствованы некоторые идеи, которые были реализованы в планшете iPad.

24 февраля 2011 года, когда Apple продемонстрировали новую ОС в действии, были отмечены следующие новые функции и возможности OS X Lion:
 Новая версия Mail 5 поддерживает автоматическую группировку связанных сообщений, улучшенный механизм поиска, поддержку Microsoft Exchange 2010 и полноэкранный режим.
 AirDrop — простой механизм копирования файлов между различными устройствами Mac с помощью беспроводного интерфейса, который не требует настройки.
 Versions — функция автоматического сохранения различных версий документа, что позволяет отслеживать процесс внесения изменений в документы и возвращаться к их предыдущему состоянию.
 FileVault — средства шифрования данных на локальных и внешних накопителях.
 Safari с полноэкранным режимом и движком WebKit2.

Исчезнувшие приложения 
 Front Row убран из-за редкого использования Mac как медиацентр.
 Java Runtime Environment устанавливается по требованию пользователя.
 Adobe Flash Player устанавливается пользователем вручную.
 Rosetta убрана из-за устаревания платформы PowerPC.
 iSync
 Удалённая установка Mac OS X заменена на установку OS X из MAS.
 Apple USB Modem

OS X Lion Server 
OS X Lion Server имеет поддержку управления компьютерами Mac с операционной системой OS X Lion, а также портативными устройствами iPhone, iPad и iPod touch.

Изменения пользовательского интерфейса 
 Переработаны элементы пользовательского интерфейса Aqua, в том числе кнопки и индикаторы. Красные, желтые и зеленые кнопки в окне стали меньше.
 Гибкое изменение размеров окна из любого угла или края окна.
 Полосы прокрутки теперь исчезают как в iOS, когда они не используются.
 Новые окна появляются на переднем плане (как открытие приложения в IOS).
 Направление движения прокручиваемого содержимого окон и выпадающих списков относительно движения пальца на трекпаде и скроллере мыши изменено на противоположное, теперь прокручиваемое содержимое движется в ту же сторону, что и палец (так же, как и на экранах сенсорных телефонов). Такое поведение названо «обычным» в настройках трекпада (несмотря на то, что для всех остальных компьютеров с мышью или трекпадом, в том числе предыдущих версий MacOS X такое поведение не является обычным).

Примечания

Литература 
  
 
 
 Леонов В. Самоучитель Mac OS X Lion, — М: «Эксмо» — 2011. — 384 с. — ISBN 978-5-699-53571-2

Ссылки 
 Официальный сайт
 Three steps to improve Mac OS X Lion performance after Snow Leopard Upgrade
 LionOS.ru

MacOS
Программное обеспечение, разработанное в 2011 году